Duomo di Ascoli Piceno
Duomo di Ascoli Satriano.